Discodoris alba är en snäckart som beskrevs av White 1952. Discodoris alba ingår i släktet Discodoris och familjen Discodorididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
alba